

Jeux vidéo  
 Nier: Automata, jeu de 2017
 Nier, jeu de 2010
 Nier Reincarnation, jeu de 2021

Autres